

Persone 
 Piemontesi – cognome italiano
 Domenico Piemontesi – ciclista su strada italiano
 Francesco Piemontesi – pianista svizzero-italiano
 Laurent Piemontesi – sportivo e attore francese

Pagine correlate 
 Piemontese